Корнелијас има више значења:
 Корнелијас (Орегон)
 Корнелијас (Северна Каролина)